Пьедралавес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро.  Занимает площадь 55,25 км². Население — 2194 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Авилы